In der britischen Hauptstadt London fanden bisher drei G7-Gipfel statt:
 G7-Gipfel in London 1977, am 7. und 8. Mai 1977
 G7-Gipfel in London 1984, vom 7. bis 9. Juni 1984
 G7-Gipfel in London 1991, vom 15. bis 17. Juni 1991